{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 16 июня — 21 августа 2001
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Астон Вилла
  ПСЖ
  Труа
| кол-во игр       = 114
| кол-во голов     = 351
}}Кубок Интертото 2001''' — 41-й розыгрыш Кубка Интертото и 7-й розыгрыш этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Астон Вилла», «Пари Сен-Жермен» и «Труа») получили путёвки в Кубок УЕФА.

Российские клубы отказались от участия в Кубке в марте 2001 года: никто из клубов своего желания не высказал, несмотря на сообщения от руководства РФС.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 2001 году